Sodalicja Mariańska
 Sodalicja Świętej Jadwigi Królowej